La résille désigne l'armature d'un vitrail, généralement constituée de plomb.
 La résille désigne également un textile composé de mailles croisées et espacées, à la manière d'un filet.